

Patronyme 

 Faye Reagan (née en 1988), actrice pornographique américaine ;
 Jimmy Reagan (1891-1975), boxeur américain ;
 John Henninger Reagan (1818-1905), leader démocrate américain de l'État du Texas ;
 Nancy Reagan (1921-2016), femme d'affaires, actrice et femme politique américaine ;
 Patrick Reagan (né en 1986), coureur d'ultra-trail américain ;
 Ronald Reagan (1911-2004), acteur et homme d'État américain,  des États-Unis, de 1981 à 1989 ;
 Ron Reagan (né en 1958), fils de Ronald et Nancy Reagan ;
 Thomas B. Reagan (1916-1992), auteur américain de roman policier.

Toponyme 

 Reagan, census-designated place américaine  du comté de Johnston, dans l'État d'Oklahoma.

Titres d’œuvres 

 Reagan, film américain de Sean McNamara prévu pour 2021 et consacré à Ronald Reagan.

Patronyme irlandais